Алекса́ндр Кудря́вцев:
 Кудрявцев, Александр Абакарович (род. 1941) — советский и российский археолог.
 Кудрявцев, Александр Алексеевич (1862—1893) — русский педагог и историк, писатель, драматург.
 Кудрявцев, Александр Андреевич (род. 1980) — белорусский баскетболист.
 
 
 Кудрявцев, Александр Евгеньевич (1880—1941) — русский и советский историк-медиевист.
 Кудрявцев, Александр Иванович (род. 1928) — второй секретарь Эстонской Коммунистической партии в 1982—1985 годах.
 Кудрявцев, Александр Игнатьевич (более известен как Григо́рий Тито́в; 1886—1919) — революционер, активный участник Октябрьской революции.
 
 Кудрявцев, Александр Николаевич (1840—1888) — протоиерей, богослов, проповедник.
 Кудрявцев, Александр Петрович (род. 1937) — российский советский архитектор.
 Кудрявцев, Александр Платонович (1960) — советский борец классического стиля.
 Кудрявцев, Александр Сергеевич (1909—1945) — Герой Советского Союза.